El Tour generación 2006 es la segunda gira musical del grupo mexicano RBD, originalmente llamada Nuestro Amor Tour, hecha para promover su segundo álbum de estudio Nuestro amor. La gira comenzó en enero de 2006, iniciándose en Estados Unidos, en el Los Angeles Memorial Coliseum con una multitud de más de 68 000 espectadores. Ese mismo año ganaron en la categoría gira latina del año en los Billboard Latin Music Awards. 

El 4 de abril de 2006 se lanzó su segundo álbum en vivo titulado Live in Hollywood, grabado en el primer concierto de RBD en Los Ángeles, California en el famoso Pantages Theatre. RBD regresó a Río de Janeiro en octubre para ser el primer artista de habla hispana en dar un concierto como artista principal en la historia del Estadio Maracaná, el más grande del mundo, ante 50 000 personas. En este concierto, fue grabado el tercer DVD titulado Live in Río.

Antecedentes 

La gira comenzó en los Estados Unidos en marzo de 2006, en el Los Angeles Memorial Coliseum. Este concierto fue filmado y trasmitido en varios canales de televisión.

La gira visitó varias ciudades del país: California, Texas, Washington, Nevada, Illinois, Georgia, Florida, Utah, Colorado, Nueva York, Míchigan, Carolina del Norte, Arizona y Oregón, así como en los territorios de Distrito de Columbia y Puerto Rico. 

En octubre de 2006 llegaron a Brasil para hacer una gira por trece ciudades, que se tituló "RBD Tour Brasil". El 8 de octubre de 2006 se presentaron en el estadio más grande del mundo, el Estadio Maracaná, en Río de Janeiro. Este concierto fue filmado y publicado en DVD, Live in Río. 

El concierto era muy sencillo en la puesta en escena. El espectáculo completo mostraba un telón ultravioleta con varios escenarios de ciudades, una pantalla central y tres pantallas pequeñas debajo de los músicos. En algunas espectáculos faltaron varios de estos elementos, hubo presentaciones donde no contaban con ninguno de estos, y el repertorio cambió dependiendo de la ciudad y el tiempo.

Recepción

Desempeño comercial 
En 2006 fueron vendidas 694 655 entradas, de acuerdo con "North American Shows worth" un valor total de 23 600 000 dólares, alcanzando a vender mundialmente 749 485 entradas, llegando a ocupar el puesto treinta y cinco en los conciertos más vendidos mundialmente del año 2006.  Llenaron desde el Madison Square Garden de Nueva York hasta el AmericanAirlines Arena de Miami, regresando después al Coliseo para encabezar un festival de radio. En mayo de 2006, Billboard Box Score reportó que el tour realizado en marzo de ese año en los Estados Unidos vendió entradas por $13 millones de dólares. Finalmente, en diciembre de 2006, se reportó que de noviembre de 2005 al 14 de noviembre de 2006 con un total de 51 shows en Norteamérica, las ventas fueron de $30 900 000 con una asistencia de 637 mil personas, información reunida por Billboard Box Score.

El sitio web Terra Networks informó que en el 2006, RBD protagonizó entre el 20 de septiembre de 2006 y el 7 de octubre de 2006 la mayor gira, en cuanto a público y ciudades, de un artista extranjero en Brasil, con presentaciones ante más de 300 000 personas en trece conciertos. En octubre de 2006, Terra Networks informó que de las entradas puestas a la venta, para el concierto otorgado en el Estadio Nacional de Chile, se agotaron las 56 000 entradas dispuestas para esa fecha, lo que llevó a agregar una segunda fecha para el 5 de noviembre de 2006, en el Arena Santiago. De las 10 000 entradas para ese día, se vendieron 7000, por lo que se auguró un lleno total para ese día.

Banda

Miembros de la banda acompañante 

Charly Rey — Guitarra 
Eddie Tellez — Teclado y Piano
Gonzalo Velázquez — Guitarra y Viola

Guido Laris — Bajo, Dirección musical y vocalista
Luis Emilio "Catire" Mauri — Percusión
Mauricio Bicho Soto Lartigue — Batería

Repertorio

Fechas 

Notas

Premios y nominaciones

Referencias 

Giras musicales de RBD
Giras musicales de 2006